Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2022 werd van 2 tot en met 10 april 2022 gehouden in Las Vegas, Verenigde Staten. Zweden verdedigde zijn titel met succes. Het land won de finale met 8-6 van Canada, en behaalde aldus zijn elfde wereldtitel. Het was de zesde wereldtitel in de gouden periode van Zweden in de laatste negen jaargangen met Niklas Edin.

Overzicht 
Het was de 63ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de 9de die in Amerika werd georganiseerd. Voor de Amerikaanse zone waren er twee tickets weggelegd. Eentje daarvan ging automatisch naar gastland Verenigde Staten. Het tweede ticket ging naar Canada. Uit de Europese zone kwalificeerde de top acht van het Europees kampioenschap 2021 zich rechtstreeks. Dat waren Schotland, Zweden, Italië, Noorwegen, Zwitserland, Denemarken, Tsjechië en Duitsland. Rusland en Nederland wisten zich via een mondiale kwalificatietoernooi te plaatsen. De RCF (Rusland) mocht niet deelnemen vanwege de Russische inval in Oekraïne. In zijn plaats mocht Finland, als derde geëindigd op dat kwalificatietoernooi, meedoen. Voor de Pacifisch-Aziatische zone plaatste de nummer één zich van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap 2021, Zuid-Korea.

Groepsfase 

^/  kon de wedstrijd niet beëindigen binnen de toegestane tijd en moest de wedstrijd opgeven.

Play-offs

Eindstand

Externe links 
Resultaten WK 2022

Curling in 2022
Wereldkampioenschap curling
Curling in de Verenigde Staten
Curling
Sportevenement in Las Vegas